The Rose That Grew from Concrete — альбом стихов Тупака Шакура, в исполнении различных артистов разных жанров: блюз, поп, хип-хоп и т. д. Диск вышел в 2000 году. В 2005 году было выпущено продолжение — The Rose, Vol. 2.

Книга «The Rose That Grew from Concrete» содержит около сотни стихов Тупака Шакура, записанная в 19-летнем возрасте. В книге также показаны фотографии стихов Тупака, записанных вручную.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Сборники Тупака Шакура
Альбомы, опубликованные посмертно